Микродози́рование психоде́ликами (также микродо́зинг) — практика использования подпороговых доз (микродоз) психоделических веществ в попытке улучшить творческие способности, повысить уровень физической энергии, способствовать эмоциональному равновесию, повысить производительность при решении задач и лечить тревожность, депрессию или аддикцию . Микродозирование получило распространение в XXI веке; всё больше людей заявляют о долгосрочных преимуществах этой практики на основе личного опыта .

Техники 

Двумя наиболее распространёнными психоделиками, используемыми в микродозировании, являются диэтиламид лизергиновой кислоты (ЛСД) и псилоцибин (содержится в галлюциногенных грибах).   Другие психоделики, которые использовались для микродозирования, включают вещества, содержащиеся в мухоморе красном, 1P-LSD, мескалин (содержится в кактусах пейотль и Сан-Педро), металлиллескалин, 4-AcO-DMT, метоцин, мипроцин, ДОБ, 2C-B, 2C-D, 2C-E и эргин. Микродоза обычно составляет от 1/20 до 1/10 от рекреационной дозы психоделического вещества . Объёмное дозирование жидкости может облегчить отмеривание таких малых доз ЛСД.

Распространённость и демография 
И пол, и образование влияют на распространённость микродозинга. Онлайн-опрос 2437 человек, использующих психоделики, показал, что 13% ранее практиковали микродозирование, а 4% практикуют его в настоящее время. Женщины сообщали о приёме микродоз примерно в два раза реже, чем мужчины. Средний возраст людей, ранее практиковавших микродозирование (как мужчин, так и женщин), составлял 33,26 года. Образование и уровень дохода сильно коррелировали с опытом приёма микродоз. Участники, которые сообщали о микродозировании, с большей вероятностью имели более низкий уровень дохода (менее 50 000 долларов США в год) и более низкий уровень образования. Ни один конкретный тип занятости не был связан с микродозированием.

Был проведён другой анонимный онлайн-опрос среди практикующих микродозирование на Reddit. Опрос был в первую очередь нацелен на нынешних или бывших практикующих для изучения демографии, практики и сопутствующих заболеваний психического здоровья. Микродозеры и не-микродозеры не показали статистических различий по возрасту, сексуальной ориентации, социальному классу или уровню образования. Значительные различия были обнаружены по полу и религиозной принадлежности: микродозеры чаще были мужчинами и сообщали о более низких показателях религиозной принадлежности. Большинство тех, кто принимал микродозы, сообщили об использовании ЛСД или псилоцибина в качестве предпочтительного вещества и следовали графику приема один день и два дня перерыва. Несмотря на отсутствие существенных различий в психиатрическом анамнезе, микродозеры реже сообщали о тревожном расстройстве или расстройствах, связанных с чрезмерным употреблением психоактивных веществ. Статистический анализ показал, что практикующие микродозинг примерно в пять раз чаще сообщали о недавнем употреблении психоактивных веществ, за исключением кофеина, алкоголя и отпускаемых по рецепту лекарств, по сравнению с теми, кто не использует микродозы.

Мотивация 
Исследования, изучающие мотивы практикующих, основаны на анализе нарративов или опросах. Причины, по которым люди используют микродозирование, включают как физические, так и психологические. В одном исследовании изучались мотивы микродозирования психоделиками у 1116 пользователей с помощью онлайн-анкеты. Общие мотивы включают желание повысить производительность, улучшить настроение, облегчить симптомы, а также любопытство. Почти половина респондентов заявили, что принимают микродозы перед тем, как пойти на работу.

Другое исследование основывалось на данных, собранных в ходе интервью с 30 людьми, которые ранее принимали микродозы. Респонденты стремились дистанцироваться от традиционных потребителей наркотиков. Мотивы были аналогичны выявленным в описанном выше исследовании; мотивы микродозирования включали улучшение настроения, повышение производительности и повышение общительности. Хотя эта выборка не является репрезентативной, результаты всё же дают представление о мотивации микродозинга.

Научные исследования 
Поскольку микродозирование психоделиками ещё не достаточно изучено, наверняка будет больше исследований, посвящённых двойным слепым рандомизированным экспериментам, чтобы определить, имеют ли микродозы пользу, о которой сообщают некоторые практикующие   . Одно такое исследование выявило, что влияние малых доз псилоцибина на телесные ощущения, депрессивные состояния и тревогу практически не отличается от плацебо.

См. также 

 Ноотропы
 Психоделическая психотерапия

Ссылки 

Психоделия
Ноотропы (нейрометаболические стимуляторы)
Психотерапия